Ouvrouin

Famille 
Famille puissante de Laval, dont on ne connaît que trois ou quatre générations très confuses encore dans les généalogies. Elle possédait une maison seigneuriale Le Manoir-Ouvrouin, situé Rue de Paradis à Laval, sans fossés, tours ou fortifications. Elle a des liens de parenté avec les familles de Feschal, de Mathefelon, de La Jaille. Elle possédait le Château de Poligné, la Coconnière, Pareneau.

Guillaume Evrouin, cité pour un don fait au prieuré de Sainte-Catherine de Laval, et dont la veuve possédait en 1312 des rentes en Montigné et le Bois-Besnard en la Chapelle-Anthenaise, est peut-être un ancêtre des Ouvrouin.

Les Ouvrouin est une famille qui s'éteignit dans la maison de Feschal par le mariage de Jeanne Auvray ou Auvré, fille de Michelle Ouvrouin et de Pierre Auvré, avec Olivier de Feschal. Leur demeure était au fief du Manoir, situé rue de Paradis, qui, du nom de ses propriétaires, avait reçu le nom de Manoir Ouvrouin. Michelle Ouvrouin, fille de Jean IV et de Jeanne de Courceriers, sœur de Jeanne Ouvrouin, dame des Roches, principale fondatrice du chapitre du Cimetière-Dieu, épousa Pierre Auvray, seigneur de la Guenaudière, dont elle eut une fille unique, Jeanne Auvray, qui fut héritière de Jeanne des Roches sa tante. Jeanne Auvray fut mariée à Ollivier de Feschal, deuxième du nom, seigneur de Marboué, du Bourgeau, de la Mascheferrière, de Chemeré-le-Roi, de la Gahardière, etc.

Jean Ouvrouin 
Jean Ouvrouin est mentionné dans un mémoire du juge de Laval () comme ayant fondé à la fin du  la première chapelle de Saint-Michel, et le généalogiste René de Quatrebarbes écrit qu'il reçut un don de Guy IX de Laval (1295-1333). Il fait un contrat avec Guillaume du Boisgamats en 1325.

Jean Ouvrouin, qu'on dit à tort advocatus ecclesiae Lavallensis était sénéchal de Guy X de Laval. Il obtint de Benoît XII l'indulgence in articulo mortis, 23 novembre 1339.

Dans les années 1340 à Laval, Jean Ouvrouin, fortuné, fait édifier au faubourg du Pont-de-Mayenne à Laval, non loin du château de son suzerain, un manoir avec tour et portail. Il offusque son suzerain, déjà vexé de ce que son ancien sénéchal prétendait avoir droit d'usage dans la forêt de Concise par concession de Guy IX de Laval, et même Cours o chiens en la garenne ou terrouer de Laval. Guy X de Laval fait alors abattre les tours, le portail et cloaison des lieux et du manoir ou demeure ledit Jehan. Jean Ouvrouin conteste de son côté la démolition en prétendant estre exempt de la juridiction dudit sire, selon la coustume du pays.

Guy abattit tours et portail, et comme Ouvrouin en appelait au comte du Maine, il le saisit et le retint dans sa prison de Vitré jusqu'à ce qu'il consentit, avec Guillemette, sa femme, le jeudi 21 septembre 1346, à faire sa paix, renonçant, moyennant quelques compensations, à toutes plaintes ou indemnités pour son emprisonnement.

Le manoir de Jean Ouvrouinest à nouveau cité en 1405. En 1407, Jehan Ouvrouin déclare tenir de Guy de Laval un simple hébergement qui fut feu Guillaume Mérienne, près la porte Belot Oaisel.

Guillaume Ouvrouin (évêque de Rennes) est son second fils.

Membres 
 Guillaume Ouvrouin, évêque de Rennes, mort en 1347, religieux français ;
 Guillaume Ouvrouin, évêque de Léon, religieux français, neveu du précédent ;
 Jean Ouvrouin, frère du précédent ;
 Jeanne Ouvrouin, sœur aînée du précédent. Dans son testament, on peut trouver des dons à différents établissements religieuxet à un édifice inachevé, appelé la Cassine. Jeanne voulait contribuer à son achèvement et laisse une somme qui devait y être appliquée dans les deux années qui suivraient sa mort. Elle est la fondatrice de la Collégiale Saint-Michel de Laval.

Voir aussi 
 Château de Poligné

Notes et références

Bibliographie 
 Bibliothèque nationale de France, dom Vieilleville, au mot Mascon ; fr. 8. 736 ;
 Archives nationales, JJ. 76, f. 202 ; P. 345/4 ; 1.334/4 ; X/1a. 8.300/B, f. 63 ;
 Louis-Julien Morin de la Beauluère, Chronique de Guillaume Le Doyen, p. 14, 15, 304-308 ;
 Charles Maucourt de Bourjolly, Mémoires, t. II; p. 331 ;
 Jacques-Ambroise Duchemin de Villiers, Essais, p. 363 ;
 Marquis de Beauchesne, Roche-Talbot ;
 A. Ledru, Famille du Bouchet et Catherine du Mans ;
 Bertrand de Broussillon, Maison de Laval, t. II, p. 214-221 ;
 Bulletin Historique de la Mayenne, t. X, p. 52 ; t. XIII, p. 68 ;
 Pouillé, Histoire de Rennes, t. I, p. 70.

Source 
, t. IV, p. 695.

Homonymie de patronyme
Famille de la Mayenne